La Magdeleine se poate referi la:

 La Magdeleine, comună comună în departamentul Charente, Franța
 La Magdeleine, comună în regiunea Valle d'Aosta, Italia